Сергей Гончаренко:
 Гончаренко, Сергей Степанович (1908—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Хакасского областного исполнительного комитета.
 Гончаренко, Сергей Филиппович (1945—2006) — русский поэт и переводчик, испанист. Член Союза писателей СССР.